Helena može značiti:

 Helena (mjesec), saturnov satelit
 Helena (mitologija), lik iz grčke mitologije
 Helena (Euripid), Euripidovo djelo
 Helena, Montana